Алексей Николаевич Юзефович (род. 17 августа 1949 года, Гадяч, Полтавская область) — украинский дирижер. Заслуженный деятель искусств Украины (1993).

Биография 
В 1972 году окончил музыкально-педагогический факультет Киевского педагогического института (класс Виктора Иконника).

С 1972 года преподаватель Богуславского педагогического училища (город Богуслав Киевской области). Организатор и руководитель народной самодеятельной хоровой капеллы. Лауреат Всеукраинских конкурсов и международных фестивалей.

Литература 
 Гамкало И. Юзефович Алексей Николаевич //  — С. 668.

Интернет-ресурсы 
 Кто был и есть в городе Гадяч 

Родившиеся 17 августа
Родившиеся в 1949 году
Персоналии:Богуслав
Дирижёры Украины
Родившиеся в Гадяче